Miejscowości w USA:
 Sigel – miejscowość w stanie Illinois, w hrabstwie Shelby
 Sigel – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Chippewa
 Sigel – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Wood
Gminy w USA:
 Sigel (ang. Sigel Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Shelby
 Sigel (ang. Sigel Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Huron
 Sigel (ang. Sigel Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Brown
 Sigel (ang. Sigel Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Chippewa
 Sigel (ang. Sigel Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Wood